

Tecnica
 Televisione a circuito chiuso – circuito di ripresa televisiva con diffusione limitata ad un ambito ristretto
 Rebreather a circuito chiuso – apparecchiatura che consente la respirazione indipendente dall'ambiente circostante
 Bipolo circuito chiuso – in elettrotecnica, un bipolo caratterizzato da particolari relazioni circuitali

Cinema
 Circuito chiuso – film per la tv del 1978 diretto da Giuliano Montaldo
 Circuito chiuso – film del 2012 diretto da Giorgio Amato

Musica
 Circuito chiuso – singolo dei Diaframma e dei Pankow del 1982